Пюхяярви (: "святое озеро") — широко распространённое название озёр и населенных пунктов в Финляндии, Эстонии и на северо-западе России:
 Пюхяярви (озеро, Тампере), в провинции Пирканмаа.
 Пюхяярви (озеро, Пюхяярви), в провинции Пюхяярви.
 Пюхяярви (озеро, Сатакунта), в провинции Сатакунта.
 Пюхяярви (Карелия), в Карелии на Российско-Финской границе.
 Пюхяярви (озеро, Суоярвский район), озеро в Карелии бассейна реки Койринйоки.
 Пюхяярви (озеро, Кюменлааксо), на севере Кюменлааксо.
 Пюхяярви (озеро, Кески-Суоми), в провинции Кески-Суоми.
 Пюхаярв, в Эстонии.

Пюхяярви также является названием нескольких провинций Финляндии:
 Пюхяярви (город), в Северной Остроботнии.

Устаревшие значения 
 Пюхяярви Ul, бывшая провинция в Уусимаа, теперь часть Карккила.
 Отрадное (Приозерский район), бывший Финский город , теперь в Ленинградской области, Россия.
 Отрадное (станция, Ленинградская область) — железнодорожная станция, до 1948 года называлась Пюхяярви.
 Отрадное — озеро в Ленинградской области, до 1948 года называлось Пюхяярви.